Rezultati Prvenstva Avstralije 1938 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Dorothy Bundy je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Dorothy Bundy (prvakinja)
  Nancye Wynne (polfinale)
  Thelma Coyne (četrtfinale)
  Joan Hartigan (četrtfinale)
  Dorothy Stevenson (finale)
  Nell Hopman (polfinale)
  Do Workman (četrtfinale)
  May Hardcastle (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1938